

Населені пункти та їхні частини
 Желязна — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Желязна — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Желязна — село в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Желязна — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Желязна — село в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства
 Желязна — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Желязна — частина села Мотиль у гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Желязна — частина села Лазани в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки